Marie Eugénie Maupas, née Farraire,  née le  à La Verpillière et morte le  à Lyon, est une poétesse et romancière française.

Commerçante et poétesse, la commune de La Verpillière a attribué son nom à un chemin piétonnier.

Bibliographie 
 Les Larmes de papier, roman philosophique, éditions Lamacle, 2003
 Prêtes moi ta plume, recueil de poésies, éditions Lamacle, 2001

Notes et références 

Poétesse française du XXIe siècle
Romancière française du XXIe siècle
Naissance en juin 1899
Décès en octobre 1976
Décès dans le 3e arrondissement de Lyon
Naissance en Isère
Décès à 77 ans